Дмитрий Рождественский:
 Рождественский, Дмитрий Васильевич (1864—1926) — протоиерей Русской православной цекрви, профессор.
 Рождественский, Дмитрий Дмитриевич (1954—2002) — российский продюсер.
 Рождественский, Дмитрий Сергеевич (1876—1940) — советский физик, оптик.